Osoby o tym nazwisku:
 Artur Małek – polski taternik, alpinista i himalaista
 Jan Michał Małek – polski inżynier, przedsiębiorca, inwestor, deweloper i działacz polonijny
 Mirosław Małek – polski żeglarz, olimpijczyk
 Stanisław Małek – polski ekolog
 Stanisław Małek – polski wojskowy